Alapi é maior vila da ilha de Fongafale no arquipélago de Funafuti em Tuvalu. Segundo o censo 2002 tem uma população estimada em 1024 habitantes.

Cidades de Tuvalu